La Monster Energy NASCAR Cup Series 2018 è stata la 70ª edizione del massimo campionato motoristico NASCAR e la 47ª dall'inizio dell'era moderna della NASCAR.
È iniziata l'11 febbraio con il "Advance Auto Parts Clash" al Daytona International Speedway e si è conclusa con la gara del "Championship 4" (fase finale dei playoff della NASCAR) disputata all'Homestead-Miami Speedway. Joey Logano ha vinto il primo titolo in carriera dopo una battaglia nelle gare finali con Martin Truex Jr.. Il Team Penske ha conquistato il suo secondo titolo in Cup Series dopo quello del 2012 con Brad Keselowski. Ford ha conquistato il campionato costruttori con 19 vittorie e 1310 punti.

Team e piloti

Team entranti

Programma limitato

Calendario 

Grand Slam gare in grassetto

 Gara 6: La gara primaverile di Martinsville è stata rinviata da domenica a lunedì a causa della neve.
 Gara 8: La gara primaverile di Bristol è iniziata domenica e si è conclusa lunedì a causa della pioggia.
 Gara 26: Il Brickyard 400 è stato rinviato da domenica a lunedì a causa della pioggia.

Risultati e classifiche

Risultati gare 

2018